El Capadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Capadero, San Francisco del Rincón, 
 El Capadero, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar